Населенные пункты и районы в Польше:
  — округ в Гливице.
  — административный район в Вроцлаве.

Деревни в Польше:
 Жерники (гмина Курник) - деревня в Познанском повяте.